Lajos Somodi Sr (ur. 4 grudnia 1928 w Abádszalók, zm. 9 maja 2012 w Budapeszcie) – węgierski szermierz (florecista), medalista olimpijski.

Uczestnik igrzysk olimpijskich w Melbourne (1956). Odpadł w pierwszej rundzie w zawodach indywidualnych, a w drużynie zdobył brązowy medal, jedyny w swojej karierze krążek olimpijski.

Przypisy

Bibliografia 
 

Węgierscy szermierze
Węgierscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1956
Urodzeni w 1928
Zmarli w 2012